Обструкция  (от  «препятствие; запирание»):

 В политике
 Обструкция — противодействие нормальной работе заседания или митинга (например, путём длинных речей, шума и т. д.).
 Обструкция — другое название «итальянской забастовки».

 В медицине (синоним: Обтурация)
Инфравезикальная обструкция — препятствие оттоку мочи на выходе из мочевого пузыря.
Обструкция дыхательных путей
Обструкция желчных протоков
Мочевая обструкция
Обструкция печеночного венозного оттока